Wüstenberg oder Wustenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Wüstenberg (1912–1984), deutscher Erzbischof
 Jacques-Henri Wustenberg (1790–1865), aus Deutschland stammender Kaufmann aus Bordeaux
 Joachim Wüstenberg (1908–1993), deutscher Hygieniker
 Kurt Wüstenberg (1906–1997), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Michael Wüstenberg (* 1954), deutscher Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Aliwal in Südafrika
 Ralf Karolus Wüstenberg (* 1965), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Wüstenberg ist der Name folgender Orte:

 Wüstenberg (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Wuestenberg Berg im Elsass

Siehe auch:
 Wustenberg